Em 1914–15 no futebol português, o Sporting venceu o Campeonato Regional de Lisboa e a Taça de Honra, o FC Porto o Campeonato Regional do Porto e a Taça José Monteiro da Costa.

Títulos 
Regionais
 Campeonato Regional de Évora – União Eborense
 Campeonato Regional de Faro – Farense
 Campeonato Regional de Lisboa – Sporting
 Campeonato Regional de Portalegre – SL Portalegre
 Campeonato Regional do Porto – FC Porto
 Taça de Honra 1ª Divisão: Sporting
Não-oficiais
 Taça José Monteiro da Costa – FC Porto

Futebol de 1914 em Portugal
Futebol de 1915 em Portugal
1914–15